Рафаел Надал је четврти пут освојио турнир. У финалу је савладао Данила Медведева са 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира, АТП

Отворено првенство САД у тенису 2019.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно